Абу́ Мансу́р Мау́хуб аль-Джавали́ки (; ,  — , ) — арабский грамматист и филолог, преподаватель багдадской Низамии, прославился своим почерком. В конце жизни исполнял обязанности имама у халифа аль-Мустакфи. Самым известным его трудом является «Китаб аль-Му’арраб».

Биография 
Аль-Джавалики родился в 1073 году в Багдаде. Обучался у Хатиба Тебризи. Занимался преподавательской деятельностью в Багдадской Низамии, основанном Низам аль-Мульком. Автор непримечательного учебника по синтаксису, комментария к книге аль-Харири «Макамат», грамматики в стихах, книги об языковых ошибках и первого арабского словаря иностранных слов «Китаб аль-Му’арраб» («Объяснение иностранных слов, используемых в арабском языке»), в котором он с большой точностью устанавливает этимологию некоторых слов заимствованных из арамейского и персидского языка.

Ученики 
 Абу Са‘д ас-Сам‘ани
 Абуль-Баракат Абдуррахман ибн аль-Анбари
 Абуль-Фарадж ибн аль-Джаузи
 Тадж ад-Дин Абуль-Йаман Зейд ибн аль-Хасан аль-Кинди аль-Багдади

Примечания

Литература 
 

Арабские филологи